Asi nebo ASI může znamenat:

zkratka ASI
 Italská kosmická agentura ()
 Archaeological Survey of India–vládní organizace zabývající se ochranou památek Indii
 artificial superintelligence–umělá superinteligence, cíl oboru umělé inteligence

Související články 
 Ásí–řeka na Blízkém východě

Zkratky